Князь Владимир Николаевич Орлов (1868—1927, Париж) — генерал-лейтенант из рода Орловых, начальник Военно-походной канцелярии императора Николая II.

Биография 
Родился в Брюсселе. Сын генерала от кавалерии, генерал-адъютанта, чрезвычайного посланника и полномочного министра в Брюсселе, Париже и Берлине князя Николая Алексеевича Орлова (1827—1885) и княжны Екатерины Николаевны Трубецкой (1840—1875). Брат генерал-майора Алексея Николаевича Орлова.

В 1887 году поступил в младший специальный класс Пажеского корпуса, из которого выпущен был в 1889 году корнетом в лейб-гвардии Конный полк.

Чины: поручик (1893), штабс-ротмистр (1899), ротмистр (1901), полковник (1904), генерал-майор (1909, с зачислением в Свиту), генерал-лейтенант (1915). Первое свитское звание флигель-адъютанта получил в 1903 году.

Участвовал в летних Олимпийских играх 1900 года в конном спорте. 7 января 1901 года назначен помощником начальника, а 26 августа 1906 года — начальником Военно-походной Его Императорского Величества канцелярии.

Долгое время был одним из самых доверенных людей Николая II. Добровольно выполнял функции личного шофера императорской фамилии, заведовал Собственным Его Императорского Величества гаражом. Негативно относился к Распутину, за что при принятии императором верховного главнокомандования был удалён от двора. 25 августа 1915 года назначен в распоряжение Наместника на Кавказе великого князя Николая Николаевича. 16 ноября 1915 года назначен помощником по гражданской части Наместника на Кавказе. 31 марта 1917 года уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией. В конце 1917 года жил в имении Чаир в Крыму вместе с великим князем Николаем Николаевичем, затем эмигрировал во Францию.

Семья 

Первая жена княжна Ольга Константиновна Белосельская-Белозерская (12.11.1872, Карлсруэ—1923), крестница княгини Е. П. Трубецкой и графа П. П. Шувалова, фрейлина, дочь князя К. Э. Белосельского-Белозерского и Н. Д. Скобелевой, сестры генерала от инфантерии М. Д. Скобелева. В обществе слыла первой модницей и самой элегантной женщиной Петербурга. В салоне ее царила игра в карты и танцы. Их сын Николай (1896—28.05.1961, Лонг-Айленд), журналист, переводчик ООН (1946—1955), с 1917 года был женат на княжне императорской крови Надежде Петровне (1898—1988), имели двух дочерей Ирину (1918-1989) и Ксению (1921-1963).

Вторая жена — графиня Елизавета Александровна Людерс-Веймарн (1883—1969), в первом браке за ротмистром Н. И. Кавелиным.

Предки

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1901)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1904)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1906)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1908)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1911)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1913)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (ВП 06.05.1915)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (Второе дополнение к ВП 06.05.1916)

Иностранные:
 румынский Орден Короны Румынии, офицерский крест (1896)
 французский Орден Почетного Легиона, кавалерский крест (1897)
 румынский Орден Короны Румынии, командорский крест (1899)
 мекленбург-шверинский Орден Грифона 4-й ст. (1901)
 ольденбургский Орден Заслуг герцега Петра-Фридриха-Людвига , кавалерский крест 1-го класса (1901)
 австрийский Орден Железной короны 3-й ст. (1902)
 итальянский Орден Святых Маврикия и Лазаря, командорский крест (1902)
 болгарский Орден «За военные заслуги» 3-й ст. (1902)
 французский Орден Почетного Легиона, офицерский крест (1897)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография на Хроносе
 Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. — М.: АСТ, 2003.

Владимир Николаевич
Выпускники Пажеского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Конногвардейцы
Генерал-майоры Свиты
Конники России (по 1917)
Конники на летних Олимпийских играх 1900 года
Русские эмигранты первой волны во Франции